Eusimonia är ett släkte av spindeldjur. Eusimonia ingår i familjen Karschiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Eusimonia